Antymimetyzm – kompozycja abstrakcyjna polegająca na wyodrębnianiu z realnego świata i przedstawianiu na płótnie wyłącznie cech przedmiotów (kształtów, barw) oraz łączących ich relacji.

Sztuka współczesna